Eosipterus es un género extinto de pterosaurio del Cretácico Inferior de Liaoning, China. El género fue nombrado en 1997 por Ji Shu'an y Ji Qiang. La especie tipo es Eosipterus yangi. El nombre del género se deriva de los términos griegos eos, "alba" y  pteron, "ala" en forma latinizada, incluyendo un error gramatical: la combinación correcta debió haber sido "Eopterus". El término "alba" se refiere a su edad pero también es una vaga referencia a China por estar "en el este". El nombre de la especie honra al paleontólogo Yang Daihuan.

Descripción 
El género está basado en el holotipo GMV2117, hallado cerca de Jinggangshan en el occidente de la provincia de Liaoning, en la formación Yixian. Fue el primer pterosaurio descubierto en la región. Consiste de un esqueleto parcialmente aplastado de un individuo subadulto en una pizarra, que carece de la cabeza y el cuello. Muchas de las vértebras están severamente dañadas e incluso su número preciso no puede ser determinado. Los autores establecieron que dieciocho costillas gastrales separadas estaban presentes en la matriz.

Las alas son robustas y alargadas. El dedo del ala tiene las cuatro falanges usuales, a diferencia del posiblemente relacionado Beipiaopterus el cual ha perdido la cuarta falange. La envergadura total es de 1.2 metros. La pelvis no está bien preservada. El fémur tiene una longitud de seis centímetros; la tibia de 96 milímetros. El peroné está bastante reducido. Las garras del pie están levemente curvadas; el quinto dedo del pie se ha reducido a una única garra.

Clasificación 
Los autores situaron a Eosipterus como un Pterodactyloidea incertae sedis; en 1999 fue clasificado dentro de Pterodactylidae tentativamente e incluso como un sinónimo de Pterodactylus en la hipótesis de que la parte inferior de la formación Yixian databa de fines del Jurásico. Un estudio cladístico en 2006 encontró que era un miembro de la familia Ctenochasmatidae — David Unwin sugiere que más precisamente pertenecía a la subfamilia Ctenochasmatinae — pero un estudio posterior mostró que era basal a la familia Germanodactylidae.

A continuación se presenta un cladograma basado en el análisis de Andres, Clark y Xu (2014). De acuerdo con su estudio, determinaron que Eosipterus se encuentra dentro de la familia Ctenochasmatidae, más exactamente dentro de la tribu Pterodaustrini, situado en una posición más derivada que Pterodaustro.

Referencias

Véase también
 Anexo: géneros de pterosaurios

Enlaces externos
Eosipterus en The Pterosauria

Pterosaurios de Asia
Pterosaurios del Cretácico
Pterodactyloidea